Уровень преступности на Украине совершил стремительный рост в первые годы независимости страны, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался процесс улучшения криминогенной ситуации, длившийся до 2009 года, когда по украинской экономике ударил мировой финансовый кризис. Очередное улучшение криминогенной ситуации наметилось только с начала 2017 года.

Сводная статистика

История 
Согласно статистическим данным, в 1960-е годы правоохранительными органами УССР было зафиксировано 130 тысяч преступлений, к 1990 году это число достигло 370 тысяч, а в 2015 году — почти 550 тысяч. Отчасти рост уровня преступности обуславливался отсутствием объективных причин для роста населения страны (высокий уровень эмиграции, постепенная деградация в экономике и разрушительные последствия войны на юго-востоке страны). Согласно данным Европейского института по предотвращению преступности и контроля над ней, Украина входит в число тех европейских стран, в которых находится наибольшее количество осуждённых, но при этом отмечается положительная динамика в виде снижения количества заключённых.

Во второй половине 1990-х годов на 10 тысяч. населения приходилось от 40 до 50 осуждённых, а в середине 2000-х годов эта цифра снизилась до интервала 34—37 человек на 10 тысяч населения. С 1990 года количество осуждённых на Украине возрастало от 104 тысяч в 1990 году до 230—240 тысяч в 1996—2000 годах, после чего начала снижаться. По состоянию на конец 2019 года количество осуждённых составляло 55 тысяч человек.

Преступления против личности

Убийства, теракты и тяжкие телесные повреждения 
Уголовный кодекс Украины 2001 года классифицирует преступления по степени тяжести: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых с 1994 по 2000 годы, превысило 200 тысяч. С 2001 по 2015 годы уровень тяжких и особо тяжких преступлений составлял 45,3 % на 10 тысяч населения страны. Рост преступности фиксировался в 1993—2003 годах: в 1992 году было совершено 3679 убийств и покушений, а позже эта цифра выросла до 4,5 тысяч в год. Относительно спокойными были 2007—2012 годы, когда количество убийств и покушений не превышало 2,9 тысяч в год. В 2013 году в стране было зафиксировано 7188 случаев убийств и нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть; в 2014 году — свыше 12 тысяч. К концу августа 2020 года было зафиксировано 4523 таких преступления в стране.

Резонансные уголовные дела по факту убийств и терактов:
 Убийство Евгения Щербаня
 Убийство Георгия Гонгадзе
 Убийство Валерия Олейника
 Убийство Оксаны Макар
 Теракт в Днепропетровске
 Убийство в ТРЦ «Караван»
 Убийство Павла Шеремета
 Убийство Екатерины Гандзюк

Похищения людей 
В 2001 году было зафиксировано 139 случаев похищения людей, в 2009 году — 338, в 2014 году — около 2 тысяч, в 2020 году — всего 325.

Изнасилования и проституция 
Пик изнасилований и покушений на изнасилование пришёлся на 1992—1993 годы, после чего их количество пошло на спад. В 2018 году было зафиксировано всего 203 таких случая.

Проституция на Украине была уголовным преступлением с 12 июня 1987 года (решение Верховного Совета УССР) по 12 января 2006 года, когда была переквалифицирована в административное правонарушение. По состоянию на 2009 год констатировалось, что усилия правоохранительных органов по борьбе против проституции малоэффективны.

Экономические преступления

Коррупция 

Одной из существенных проблем страны является коррупция: в Индексе восприятия коррупции (рейтинг по версии Transparency International) Украина занимала 117-ое место из 179 по состоянию на 2020 год.

Грабежи, разбои и бандитизм 
В 1992—1995 годах было зафиксировано свыше 30 тысяч случаев грабежей, в 2004—2006 годах — свыше 40 тысяч, в 2019 году — 11160, к августу 2020 года — 5408 случаев. Пик разбоев пришёлся на 2005—2006 годы (свыше 6 тысяч), при том, что в 1990-е годы количество разбоев не превышало 5,6 тысяч в год. В 2019 году произошло всего 1883 таких случая.

По факту бандитизма отмечено 110 случаев в 1997 году, 12 в 2012 году и 155 в 2019 году.

Организованная преступность 

Лидерами первых ОПГ на Украине были спортсмены-силовики, боксёры, борцы и штангисты, у которых было множество привилегий и возможностей. Как правило, преступную карьеру они выбирали из-за того, что у них заканчивалась спортивная карьера, а найти применение своим возможностям в другой сфере им попросту не удавалось.

Преступность по регионам

Днепропетровская область 
Днепропетровские преступные группировки имели своих представителей и во Львовской области.

Донецкая область 
Донецкие преступные группировки имели своих представителей и во Львовской области.

Киев и Киевская область 
С сентября 1997 года в Киеве орудовала банда «оборотней в погонах», которую возглавлял бывший подполковник милиции Игорь Гончаров. На счету банды были многочисленные убийства: первоначально жертвами становились исключительно мошенники, самозванцы и аферисты, задушенные верёвкой. Летом 2002 года Юрий Нестеров сдался милиции, выдав банду: её обвиняли в совершении не менее 11 убийств, похищении людей и ряде других преступлений. Главный обвиняемый скоропостижно скончался 1 августа 2003 года, что многие связали с попыткой Гончарова избежать ответственности. Два члена банды были в 2012 году осуждены пожизненно, остальные получили сроки от 10 до 15 лет тюрьмы.

Львовская область 

На волне Перестройки во Львове стали появляться крупные банды, лидерами которых были такие криминальные авторитеты, как Роман Бабяк («Глухой»), Артур Козьмин, Роман Щадило («Калека»), Ярослав Баховский («Баха») и Орест Завинский («Завиня»). Большая их часть погибла преимущественно в результате разборок между бандами, не поделившими сферы влияния. Попытки некоторых легализовать свой бизнес также заканчивались убийством несостоявшихся «легальных» предпринимателей.

Николаевская область 
В 2017 году наиболее безопасным регионом в плане заказных убийств считалась Николаевская область: средний уровень составлял менее 0,2 на 10 тыс. населения при среднеукраинском уровне 0,3 (уровень 0,4 отмечался в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской и Одесской областях).

Примечания

Литература 
 

Преступность на Украине